Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1972, které se konaly v Mnichově v Západním Německu od 26. srpen 1972 do 11. září 1972. Těchto her se zúčastnilo 7113 sportovců ze 122 zemí ve 195 disciplínách ve 21 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1972 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1972
1972